Vervant ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Vervant (Charente) im Département Charente
 Vervant (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime